Bač je ime več naselij:
 Bač pri Materiji
 Bač, Knežak
 Bač, Srbija
 Grad Bač